Буровой — топоним:

Россия 
 Буровой — посёлок в Черноземельском районе Калмыкии.
 Буровой — посёлок в Тасеевском районе Красноярского края.
 Буровой — река в Томской области, приток Омелича.